304. Infanterie-Division bzw. 304. Infanteriedivision steht für:

 304. Infanterie-Division (Wehrmacht), militärischer Großverband der Wehrmacht
 304. Infanteriedivision (Vietnam), Großverband der Vietnamesischen Volksarmee